Podobnost je termín, který může mít následující významy:

Obecný význam
 podobnost (obecný pojem) – vlastnost různých věcí nebo dějů, kdy se liší (jen) některé charakteristiky nebo vlastnosti těchto věcí či se jejich charakteristiky liší jen málo. 

Matematika
 stejnolehlost
 podobnost (geometrie)
 podobnost matic

Fyzika
 Podobnostní čísla

Lingvistika
 Lexikální podobnost

Externí odkazy